Hällasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hällasjö, sjö i Växjö kommun,  (6,96 ha)
Hällasjön, Småland, sjö i Växjö kommun, 
Hällasjön, Närke, sjö i Askersunds kommun,  (18,7 ha)

Se även
Hällesjön
Hällsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn